Richards Mansion bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Richards Mansion (Colorado), ID-Nr. 77000379
 Richards Mansion (Delaware), ID-Nr. 79000648